Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Oneida () :
le comté d'Oneida, situé dans l'État de l'Idaho ;
le comté d'Oneida, situé dans l'État de New York ;
le comté d'Oneida, situé dans l'État du Wisconsin.